Teuto bezeichnet:
 eine umstrittene Lesart des germanischen Gottesnamens Tuisto 
 Adam von Köln bzw. Adam Teuto, auch bekannt als Adam Coloniensis (14. Jahrhundert), ein früher kirchlicher Autor.
 Teuto (Abt von Farfa) oder Teutopert war von etwa 883 bis etwa 888 Abt von Farfa.

Teuto als Abkürzung steht für:
 Teutoburger Wald, eine umgangssprachliche Abkürzung

TEUTO